Abel Pann – artista israeliano
 Angelo Pann – pseudonimo di Angelo Pannacciò, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Anton Pann – scrittore e musicista rumeno
 Carter Pann – compositore statunitense